Il singolare femminile del Western & Southern Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Li Na ma è stata sconfitta in semifinale da Serena Williams che ha poi perso la finale contro Viktoryja Azaranka per 2-6, 6-2, 7-66.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (finale)
  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Marija Šarapova (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale, ritirata per lutto)
  Li Na (semifinale)
  Sara Errani (terzo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Marion Bartoli (secondo turno)

  Angelique Kerber (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Jelena Janković (semifinale)
  Ana Ivanović (primo turno)
  Marija Kirilenko (secondo turno)

Wildcard 

  Lauren Davis (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (primo turno)

  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

Qualificate 

  Petra Martić (primo turno)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Vania King (secondo turno)
  Annika Beck (primo turno)
  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Andrea Petković (secondo turno)

  Mónica Puig (primo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)
  Polona Hercog (secondo turno)
  Anna Tatišvili (primo turno)
  Marina Eraković (secondo turno)
  Karin Knapp (primo turno)

Lucky Loser
  Monica Niculescu (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2013
WTA Tour 2013